A Copa da Liga Japonesa 2007 foi a 15a edição da Copa da Liga Japonesa, iniciou-se em 15 de março de 2007 e que terminou no dia 3 de Novembro do mesmo ano, com a final sendo jogada no Estádio Olímpico de Tóquio.

O Gamba Osaka sagrou-se campeão ao derrotar o Kawasaki Frontale na final por 1 a 0 e foi o representante da campeão da Copa da Liga Japonesa (J-League Cup) em um novo torneio intercontinental, a Copa Suruga Bank. além de ser o representante em um outro novo torneio intercontinental, o Campeonato Pan-Pacífico,

(*) - jogam a partida de ida em casa

Premiação 

Copa da Liga Japonesa
2007 no futebol
Desporto no Japão em 2007